Карла Коуту, Карла Софія Базіліу Коуту або просто Карла Коуту (порт. Carla Sofia Basilio Couto; нар. 12 квітня 1974, Лісабон, Португалія) — португальська футболістка.
 Жорже Коуту (порт. Jorge Couto, нар. 1 липня 1970) — португальський футболіст.
 Максім Ду Коуту Тейшейра або просто Максім Тейшейра (фр. Maxime Do Couto Teixeira, нар. 13 грудня 1996, Нейї-сюр-Сен, Франція) — французький футболіст.
 Ян Коуту, Ян Буено Коуту (порт. Yan Bueno Couto; нар. 3 червня 2002) — бразильський футболіст.
 Фернанду Коуту (вимова ближче до Фернанду Коту, порт. Fernando Couto, МФА: [fɨɾ.ˈnɐ̃.du ˈko.tu], 2 серпня 1969, Ешпінью) — португальський футболіст.